Гроссето ():

 Гроссето — город в Италии.
 Гроссето — провинция в Италии.
 Гроссето — итальянский футбольный клуб